Ел Карденчал има више значења:

 Ел Карденчал, Колонија Сан Хуан (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Карденчал, Ла Есперанза (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику